Гидропарк — парк с водно-развлекательным комплексом: в Киеве, Харькове, Тернополе, Херсоне, Житомире и других. Планируется в Находке.
 Гидропарк (станция метро) — станция Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена